Quirina – forma femminile del nome proprio di persona Quirino
Quirina – tribù romana
Gens Quirina – gens romana